De gemeente Heemskerk telt 45 gemeentelijke monumenten (2018).
Zie ook de rijksmonumenten in Heemskerk.

|}

Heemskerk
Heemskerk
Heemskerk